All England Open Badminton Championships 2017 var en badmintonturnering, der blev spillet i Barclaycard Arena i Birmingham, Storbritannien i perioden 7. - 12. marts 2016. Det var den 107. udgave af All England-mesterskaberne.

Herresingletitlen blev for fjerde gang i turneringens historie vundet af Malaysias Lee Chong Wei, der i finalen klart besejrede  kineseren Shi Yuqi med 21-12, 21-10. Til gengæld blev Tai Tzu-ying den første taiwanesiske vinder af en All England-titel nogensinde, der hun vandt damesingletitlen ved at vinde over Ratchanok Intanon fra Thailand i finalen med 21-16, 22-20.

I herredoublerækken sejrede indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo efter finalesejr på 21-19, 21-14 over Li Junhui og Liu Yuchen fra Folkerepublikken Kina. I damedouble havde Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl chancen for at blive de første danske vindere af titlen siden 1967, men parret tabte i finalen til sydkoreanerne Chang Ye-Na og Lee So-Hee med 18-21, 13-21. Endelig blev det kinesisk sejr i mixed double, hvor Lu Kai og Huang Yaqiong sikrede sig titlen ved at finalebesejrede Chan Peng Soon og Goh Liu Ying fra Malaysia med 18-21, 21-19, 21-16.

Præmier 

Den samlede præmiesum for All England Open 2017 androg $ 600.000, hvilket var en stigning på $ 50.000 i forhold til det foregående år.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, hvoraf 28 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste fire spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, hvoraf 28 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste fire spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 
 All England Open Badminton Championships 
 Tournament Software - All England Open 2017

Noter 

Open 2017
Badminton i 2017